Ранчо Хауреги има више значења:

 Ранчо Хауреги (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Хауреги, Ехидо Ислас Аграријас Б (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику